__БЕЗКН__
Metamorphosis може да се односи на:

 Metamorphosis (албум Хилари Даф)
 Metamorphosis (албум групе Хилари Даф)
 Metamorphosis (албум групе Culture Beat)
 Metamorphosis (албум групе Iron Butterfly)
 Metamorphosis (албум групе Papa Roach)
 Metamorphosis (албум групе The Rolling Stones)